

Села:
 Кущове — Житомирська область, Звягельський район
 Кущове — Запорізька область, Запорізький район